Kiimaluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kiimaluoto (ö i Satakunta), Norra Satakunta, 
 Kiimaluoto (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 

Robotskapade Finlandförgreningar